Tre diverse stazioni hanno nel passato avuto il nome di Milano Porta Nuova:
 Porta Nuova (I) – aperta nel 1840, prima stazione ferroviaria milanese, capolinea della Milano–Monza e chiusa nel 1850
 Porta Nuova (II) – aperta nel 1850 in sostituzione della precedente come capolinea delle linee per Como e per Torino e chiusa nel 1864
 Porta Nuova (III) – parte ovest della vecchia stazione centrale, rimasta in esercizio dopo la chiusura di quella nel 1931 come capolinea delle linee varesine (il tratto ferroviario Milano-Rho della Torino-Milano, il tratto ferroviario Rho-Gallarate della Rho-Gallarate-Arona, la linea Gallarate-Varese, la linea Varese-Porto Ceresio)